Выдра — река в России, протекает в Томской области. Устье реки находится в 65 км по левому берегу реки Котоджа. Длина реки составляет 19 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кеть, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Чулыма до Кети. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010600112115200027023.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Лисицы
Реки Верхнекетского района